George Robert Lewis (1782–1871) – brytyjski malarz
 George Cornewall Lewis (1806–1863) – brytyjski polityk i pisarz
 George Lewis (1839–1926) – brytyjski entomolog
 George Lewis (1900–1968) – amerykański muzyk jazzowy, klarnecista
 George J. Lewis (1903–1995) – amerykański aktor pochodzenia meksykańskiego
 George Lewis (ur. 1952) – amerykański muzyk jazzowy, puzonista